Мосты округа Мэдисон ():

 «Мосты округа Мэдисон» (англ.) — роман американского писателя Роберта Джеймса Уоллера, изданный в 1992 году.
 «Мосты округа Мэдисон» — кинофильм, 1995, США, реж. Клинт Иствуд, экранизация одноимённого романа.
 «Мосты округа Мэдисон» (англ.) — мюзикл, основанный на одноимённом романе Роберта Джеймса Уоллера, впервые поставленный в 2013 году.
 Список мостов округа Мэдисон, Айова (англ.).